Капустинцы — топоним

Украина 
 Капустинцы — село, Володарский район, Киевская область.
 Капустинцы — село, Яготинский район, Киевская область.
 Капустинцы — село, Липоводолинский район, Сумская область.
 Капустинцы — село, Збаражский район, Тернопольская область.
 Капустинцы — село, Чортковский район, Тернопольская область.
 Капустинцы — так до 2009 года называлось село Капустенцы, Прилукский район, Черниговская область.